Мэттью Бен Лонгстафф (; родился 21 марта 2000), также известный как Мэтти Лонгстафф () — английский футболист, полузащитник клуба «Ньюкасл Юнайтед».

Клубная карьера 
Мэтти дебютировал в основном составе «Ньюкасл Юнайтед» 28 августа 2019 года в матче Кубка Английской футбольной лиги против «Лестер Сити». 6 октября 2019 года дебютировал в Премьер-лиге, забив победный гол в ворота «Манчестер Юнайтед».

Карьера в сборной 
В 2019 году дебютировал в составе сборной Англии до 20 лет.

Личная жизнь 
Старший брат Мэтти, Шон, также является профессиональным футболистом и воспитанником академии «Ньюкасл Юнайтед». Их отец, , был профессиональным хоккеистом, сыгравшим более ста матчей за сборную Великобритании по хоккею.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Ньюкасл Юнайтед» 
 Профиль на официальном сайте Премьер-лиги 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Абердин»
Игроки ФК «Мансфилд Таун»
Игроки ФК «Колчестер Юнайтед»